Bosznia-Hercegovina
Vir falu Posušje községben, a Nyugat-Hercegovinai kantonban

 Észak-Macedónia
Vir falu Makedonski Brod községben a Délnyugati körzetben

 Horvátország
Vir falu és község Zára megyében
Vir sziget az Adriai-tengerben, a Zárai-szigetvilágban
Bijeli Vir falu Zažablje községben, Dubrovnik-Neretva megyében
Vir a Plitvicei-tavak egyike

 Montenegró
Vir falu Nikšić községben

 Szerbia
Krivi Vir falu Boljevac községben, a Zaječari körzetben